«Зоря» — стадіон в Береговому Закарпатської області
 «Зоря» — стадіон в Романові Житомирської області